Akva ( [Aqwa], , ) je glavno mesto in največje abhaško mesto.

Ime 
Domačini kličejo mesto Аҟәа (Akva), Rusi Сухум (Suhum) ali Сухуми (Suhumi) in Gruzijci სოხუმი (Sohumi). Mednarodno je znano predvsem z rusko izgovorjavo Suhumi.

Mesta v Gruziji
Mesta v Abhaziji